

Любятув — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Любятув — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Любятув — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Любятув — село в гміні Домбе Кросненського повіту Любуського воєводства
 Любятув — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Любятув — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Любятув — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства